Simone Bolelli e David Vega Hernández erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non prendere parte al torneo.

In finale Szymon Walków e Tristan-Samuel Weissborn hanno sconfitto Harri Heliövaara e Alex Lawson con il punteggio di 6–1, 4–6, [10–8].

Teste di serie 

   Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)
  Treat Huey /  Nathaniel Lammons (primo turno)

  Sriram Balaji /  Luca Margaroli (primo turno)
  Szymon Walków /  Tristan-Samuel Weissborn (campioni)

Wildcard 

  Max Andrews /  Jaume Pla Malfeito (primo turno)
  David Marrero /  Nenad Zimonjić (primo turno)

  Sergio Martos Gornés /  Mario Vilella Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sánchez-Casal Cup 2020